Пърналия може да се отнася за:

 Пърналия, село в Община Карбинци, Република Македония;
 Пърналия, село в Община Радовиш, Република Македония.